Molekulska formula -{C9H6N2O3}- se može odnositi na:

 Nitroksolin
 4-Nitrohinolin 1-oksid